Berta József (1912–1981) olimpiai válogatott labdarúgó
 Berta József (1934–1958) 1956-os szabadságharcos, vértanú